Дание́л Миге́л А́лвиш Го́миш (; 7 августа 1983, Каракас, Венесуэла), более известный как просто Данни́ () — португальский футболист, выступавший на позициях центрального, левого и правого атакующего полузащитника.

В 2008 году перешёл в «Зенит» за 30 миллионов евро, став самым дорогим внутренним трансфером на тот момент.

Биография 
Данни родился в семье Карлуша Данни и его супруги, Герете. Отец Мигела был родом из Мадейры, откуда в 1979 году вместе с двумя друзьями уехал в Каракас. Там он открыл ресторан и там же познакомился со своей будущей супругой Герете. В семье родились дочь Катя и сын Мигел. Когда Мигел был маленьким, он интересовался двумя видами спорта — футболом и велоспортом. Родители посчитали, что их сын был слишком мал для занятия велосипедом и отдали его в местную футбольную секцию в колледже Святого Томаса де Вильянуэвы. Там он быстро стал лучшим игроком, после чего к нему приехали агенты клуба «Маритиму», предложившие Данни заниматься в их спортивной школе, для чего мальчику необходимо было уехать на Мадейру. Родители были против, но бабушка Мигела, Фернанду, жившая там, уговорила их отпустить молодого футболиста. Владеет португальским и испанским (родные языки), английским и русским языками.

Клубная карьера 
В возрасте 7 лет Данни уехал на Мадейру, где 10 лет жил вместе с бабушкой, тренируясь в клубе «Маритиму». Родители переехали в Португалию, когда Мигелу было уже 17 лет; там они открыли свой ресторан в Фуншале. 1 октября 2001 года Данни дебютировал в основном составе команды в матче с «Жил Висенте», выйдя на замену на 62 минуте встречи, завершившейся победой его команды 2:1. 15 декабря того же года он забил первый мяч за клуб, поразив ворота «Салгейруша» на 45 минуте, однако уже на 59 минуте встречи он был удалён; матч завершился поражением «Маритиму» со счётом 1:2. Всего за сезон 2001/2002 Мигел провёл 20 матчей и забил 5 голов, а его команда заняла 6 место в турнирной таблице.

В возрасте 18 лет на Мигела обратили внимание нескольких команд, в числе которых были ведущие клубы страны — «Спортинг» и «Порту». Данни, бывший болельщиком «Порту», согласился на переход в этот клуб, однако руководители «Маритиму» не согласились на сумму, предложенную за трансфер Мигела. Зато они договорились продать игрока в «Спортинг», заплативший за переход полузащитника 2,1 миллиона евро. В Спортинге Данни завоевал свой первый трофей, выйдя на замену на 58 минуте в матче Суперкубка Португалии против Лейшойнша 18 августа 2002 года, завершившегося победой Спортинга со счётом 5:1. 27 августа того же года Данни дебютировал в еврокубках в матче 3 кв. раунда Лиги чемпионов против Интера, заменив на 75 минуте Рикарду Куарежму. В конце 2002 года вернулся в «Маритиму» на правах аренды (в тот момент «Маритиму» тренировал Анатолий Бышовец, который, по собственным воспоминаниям футболиста, «мне много дал, так как я был очень молодым парнем»), где провёл ещё полтора сезона. По завершении аренды летом 2004 года вернулся в Спортинг, где играл до зимнего трансферного окна. Сыграл 41 матч за различные юношеские и молодёжные сборные.

«Динамо» 

В феврале 2005 года Данни вошёл в число португальских футболистов, перешедших в зимнее трансферное окно в московское «Динамо», среди которых также были Манише и Дерлей. Сумма трансфера Данни составила 2 млн евро. Дебютировал в новом клубе 9 марта 2005 года в кубковом матче против «Крыльев Советов» (1:1). В 2005 году был признан лучшим игроком клуба по опросу среди болельщиков. В клубе провёл 94 игры (79 в чемпионате России и 15 в Кубке) и забил 16 голов (12 в чемпионате и 4 в Кубке России). Отказался выступать за сборную Венесуэлы, надеясь дождаться вызова в главную сборную Португалии.

Его гол в ворота «Ростова» был признан лучшим голом чемпионата России 2007 года по опросу посетителей сайта Sports.ru.

Перед чемпионатом Европы 2008 года Данни был включен в расширенный список кандидатов в сборную Португалии, однако в список 23-х не попал. В августе 2008 года перешёл в петербургский «Зенит» за 30 млн евро, прописанных в качестве отступных в его контракте, что стало самым дорогим внутренним трансфером в российской премьер-лиге на тот момент.

«Зенит» 

В дебютном матче за «Зенит» за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед», выигранном «Зенитом» со счётом 2:1, Данни провёл на поле все 90 минут, забил победный мяч и был признан лучшим игроком матча.

Некоторые специалисты считают, что Данни был приобретен на смену Аршавину. Несмотря на то, что они образовывали хорошую атакующую связку, Аршавин был продан в «Арсенал» через полгода после покупки Данни, а Мигель в следующем сезоне взял себе его десятый игровой номер.

14 мая 2009 года во время тренировки Данни получил тяжёлую травму. Во время выполнения беговых упражнений он почувствовал резкую боль в колене; затем были проведены обследования, показавшие, что у него разрыв передней крестообразной связки правого колена. После операции в Португалии в конце мая Данни потребовалось 6 месяцев на восстановление, что лишило его возможности выйти на поле до конца сезона.

13 марта 2010 года вновь вышел в стартовом составе за «Зенит» в первом туре чемпионата России 2010, отыграл весь матч и забил единственный гол в матче, ставший для команды победным.

14 июня 2011 года подписал с «Зенитом» новый контракт на 4 года. 18 сентября, в матче 24 тура чемпионата России против «Рубина», сделал дубль, принеся своей команде победу со счётом 3:2. 29 сентября Данни провёл свой 100-й матч за клуб; в этой встрече, против «Порту» в Лиге чемпионов, он забил гол, после чего подошёл к угловому флагу и изобразил «писающую собачку», что чрезвычайно не понравилось болельщикам португальской команды. 28 ноября Данни забил 2500-й гол «Зенита» в чемпионатах России.

5 февраля 2012 года Данни на тренировке получил травму крестообразных связок и выбыл на 8 месяцев. 2 ноября впервые вышел на поле в матче против «Ростова», и благодаря его комбинации вместе с Кришито Роман Широков забил победный гол, а «Зенит» победил 2:1.

21 ноября 2012 года Данни забил свой первый гол в Лиге чемпионов 2012/2013 испанской «Малаге». Матч закончился со счетом 2:2. 26 ноября был назначен капитаном «Зенита». 4 декабря забил единственный гол в матче Лиги чемпионов против «Милана»; это позволило «Зениту» занять третье место в группе и попасть в Лигу Европы.

3 августа 2013 года Данни оформил хет-трик в ворота нижегородской «Волги», что позволило «Зениту» одержать победу в гостевом матче со счётом 3:1. Этот хет-трик стал для португальца первым в российской карьере. В августе Данни в шести встречах забил шесть голов и трижды ассистировал партнёрам; по итогам месяца он стал обладателем премии «Лучший игрок месяца».

Данни сменил номер 10 на 35. Он принял такое решение, поскольку под этим же номером он начинал свою профессиональную карьеру в португальском «Маритиму». 35-й номер не использовался игроками основного состава «Зенита» более 15 лет.

Забив 13 августа 2014 года гол в ворота «Урала», вошёл в список 10 лучших бомбардиров за всю историю «Зенита». Матч группового этапа против «Бенфики», стал для Данни 50-м за «Зенит» в еврокубковых турнирах. 26 октября в матче против «Мордовии», забив мяч и отдав голевую передачу, довёл количество своих голов и результативных передач за петербуржский клуб в чемпионатах России до круглой цифры — 100. 5 апреля 2014 года Данни провёл 200-й матч за «Зенит».

К концу контракта с «Зенитом» летом 2015 года заинтересовался переходом в «Бешикташ».

28 мая 2015 года на специальной пресс-конференции заявил, что покидает «Зенит», поскольку не смог договориться о продлении контракта, однако 5 июня клуб объявил о продлении контракта с Данни на два года. 5 июля Данни снова взял себе 10-й номер в «Зените», который освободился после ухода из команды Андрея Аршавина.

16 апреля 2016 года во время матча со «Спартаком» получил тяжелую травму — разрыв крестообразной связки правого колена. Эта травма стала для него третьей в карьере. Он перенес третью по счету операцию и выбыл из строя на 12-14 месяцев. Первый раз после травмы вышел на поле 16 января 2017 года в товарищеской игре против китайского клуба «Чанчунь Ятай», который «Зенит» выиграл со счётом 5:2. Сам футболист отыграл 30 минут.

5 июня 2017 года «Зенит» опубликовал на своем сайте информацию о том, что не будет продлевать контракт с Данни.

«Славия» 
27 июня 2017 года подписал контракт с пражской «Славией». 15 июня 2018 года на своей странице в Instagram Данни объявил о расторжении контракта. Всего за клуб сыграл 33 матча и забил два гола во всех турнирах.

Возвращение в «Маритиму» 
22 июля 2018 года стало известно, что Данни вернулся в свой родной клуб на правах свободного агента.

Карьера в сборной 

Данни отказался выступать за сборную Венесуэлы, надеясь дождаться вызова в главную сборную Португалии. 20 августа 2008 года дебютировал в составе сборной Португалии в товарищеском матче против сборной Фарерских островов (5:0). Мигел вышел на замену на 55-й минуте под 18-м номером и сразу имел хороший момент, но попал в перекладину. Также после его паса от углового флажка едва не забил Симау. В сборной Португалии действовал несколько глубже, чем в клубе, был активен, брал игру на себя, раздавал острые передачи.

В стартовом составе сборной впервые вышел 15 октября 2008 года в матче против сборной Албании. Эта игра закончилась со счётом 0:0. Сборная Албании ещё в первом тайме осталась в меньшинстве, но это не помогло сборной Португалии победить. Счёт остался неизменным, хотя многие португальцы могли забить, в том числе и Данни. Во втором тайме Данни был заменён на Нани.

19 ноября 2008 года Данни сыграл весь матч с бразильцами и на 5-й минуте открыл счёт, но, несмотря на это, португальцы проиграли со счётом 2:6.

Перед чемпионатом мира в ЮАР сборная Португалии играла матч со сборной Мозамбика, где Данни забил гол и отдал голевую передачу. Гол стал 800-м голом сборной в истории. На чемпионате мира сыграл три матча, в том числе в плей-офф против Испании, когда португальцы уступили 0:1 и выбыли из турнира.

Данни оказался вне списка сборной на чемпионат мира 2014 в Бразилии, хотя выдал хороший сезон в клубе. Весной 2016 года получил серьёзную травму в игре за «Зенит» и не вошёл в заявку на победный для сборной Португалии чемпионат Европы во Франции.

Голы за сборную Португалии

Достижения

Командные 
 «Спортинг»
  Обладатель Суперкубка Португалии: (1) 2002

 «Зенит»
  Обладатель Суперкубка УЕФА: (1) 2008
  Чемпион России: (3) 2010, 2011/12, 2014/15
  Обладатель Кубка России: (2) 2009/10, 2015/16
  Обладатель Суперкубка России: (2) 2011, 2015
  Серебряный призёр чемпионата России: (2) 2013, 2014
  Финалист Суперкубка России: (1) 2013
  Бронзовый призёр чемпионата России: (3) 2009, 2016, 2017

 «Славия»
  Обладатель Кубка Чехии: (1) 2017/18

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: (7) № 1 — 2008, 2010, 2013/14, 2014/15; № 2 — 2011/12, 2015/16; № 3 — 2007
 Лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА-2008
 Лучший иностранный футболист Премьер-Лиги по версии РФС: 2010
 Футболист года в России (еженедельник «Футбол»): 2010
 Футболист года в России (Спорт-Экспресс): 2010

Статистика

Клубная 

zerozero.pt
transfermarkt.com

Сборная

Матчи и голы за сборную 

Итого: 38 матчей / 4 гола; 19 побед, 9 ничьих, 10 поражений.

Личная жизнь 
Супруга Петра. Двое сыновей-близнецов — Бернанду и Франсишку родились 14 апреля 2004 года, менее чем через год переехали с отцом в Россию. Стали обучаться в Академии ФК «Зенит»; в 2021 году оба заключили профессиональные контракты с клубом «Маритиму». В мае 2016 оба получили российское гражданство. Дочь Эмили (род. 28 апреля 2017).

В Венесуэле имя футболиста звучало как Да́нни (с ударением на букву а), в Португалии стало Данни́ (с ударением на букву и).

Имеет множество татуировок: портреты сыновей выбиты на лопатках папы, а имена — на предплечьях; буква Д в виде динамовской эмблемы выбита на правом предплечье — Данни утверждал, что это первая буква его имени. В 2015 году на плече набил татуировку в виде панорамы Санкт-Петербурга, на которой изображены разведённый Дворцовый мост, Петропавловская крепость и Ростральные колонны.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте «Славии»
 Статистика на сайте zenit-history.ru
 Профиль на сайте Первой лиги

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Маритиму»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Славия» Прага
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон